Appler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Appler (* 1985), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Appler (1892–1978), deutscher Reichstagsabgeordneter (NSDAP)
 Lothar Appler (* 1941), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Äppler